Александра Дмитриевна Малинина (25 июля 1896 — 10 октября 1971) — советский педагог, учитель начальных классов Ряжской средней школы №1, кавалер ордена Ленина, отличник народного просвещения, заслуженный учитель школы РСФСР.

Биография 
Родилась 25 июля 1896 году в городе Сапожок Рязанской губернии. 

Прошла обучение в Сапожковской женской гимназии, которую успешно окончила в 1912 году. Педагогическую деятельность начала учителем школы села Красное, Ряжского уезда. Затем работала в Ряжском приходском училище. С 1936 по 1957 годы трудилась учителем начальных классов Ряжской средней школы №1. 

Избиралась депутатом Ряжского района совета депутатов трудящихся.

Указом Президиума Верховного Совета СССР (03.05.1949) награждена орденом Ленина (№ 90526).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР (15.05.1958) присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

Умерла 10 октября 1971 году в городе Ряжске Рязанской области.

Литература 
 В Гулина. Примерная учительница // Колхозник — Ряжск, 1947 г.  6 декабря.
 Н. Михайлов. Любимая учительница // Колхозник —  Ряжск. 1953 г. 29 ноября.
 В. Гулина. Заслуженная учительница // Колхозник —  1958 г. 23 мая.
 С. Пылев. Р. Базванов. Первая учительница // Колхозник — 1960 г. 11 сентября.
 Г. Косарева. Жить по совести, не пасовать перед трудностями // Ряжские вести. — 2001 г. 19 июня.
 Малинина Александра Дмитриевна.//Сост. кол. автор. Ряжская энциклопедия. Именной и географический указатели. Рец. к.и.н., дец. О.П. Мартынов. д.и.н. А.С. Соколов / Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Рязань. 2008 г. – 100 стр.

Ссылки 
 Малинина Александра Дмитриевна. Ряжская энциклопедия

Депутаты районных советов РСФСР
Персоналии:Ряжск